Seznam občin departmaja Alpes-de-Haute-Provence zajema 200 občin.

Alpes-de-Haute-Provence